Termin NCP ima više značenja.

 N-karbamoilputrescinska amidaza, enzim
 -{Network Control Program}-, mrežni protokol